Чираятхумадом Венкатачальер Субраманьян (, 11 августа 1924 — 5 февраля 2016) — индийский , миколог и фитопатолог, профессор Раджастханского университета.

Биография 
Родился в Эрнакуламе 11 августа 1924 года в семье юриста Ч. М. Венкатачальера и его супруги Т. Д. Парватхи Аммал. С отличием закончил Президенси-колледж Мадрасского университета, в 1944 году получил степень магистра. Первоначально интересовался водорослями и водными растениями, после окончания колледжа решил изучать микологию и фитопатологию.

В 1948 году получил степень доктора философии, в диссертации рассматривал влияние условий на вероятность грибных болезней хлопчатника. В 1957 году стал доктором наук, защитив диссертацию в Мадрасском университете.

В 1950—1951 годах учился в Великобритании у Эдмунда Уильяма Мэйсона.

С 1951 года Субраманьян читал лекции в Мадрасском университете. В 1958 году он был назначен профессором фитопатологии в Индийском сельскохозяйственном исследовательском институте. С 1960 по 1964 год заведовал кафедрой ботаники Раджастханского университета.

В 1955 году избран членом Индийской академии наук, в 1960 году — Индийской национальной академии наук. Награждён медалью Бирбала Сахни Индийского ботанического общества в 1972 году, медалью Джанаки Аммала Министерства окружающей среды и лесного хозяйства в 2000 году.

Скончался в Бангкоке 5 февраля 2016 года.

Некоторые научные работы

Роды, названные именем Ч. В. Субраманьяна

Литература 
 
 

Микологи Индии
Фитопатологи
Члены Индийской национальной академии наук
Члены Индийской академии наук
Президенты Международной микологической ассоциации
Почётные члены Микологического общества Америки